Aveline de Forez (Burstwick en Holderness, 20 de enero de 1259-Stockwell, Surrey,10 de noviembre de 1274), fue una noble inglesa. Una gran heredera, en 1269 se casó con Edmundo de Inglaterra, primer conde de Láncaster, segundo hijo de Enrique III de Inglaterra. Murió cinco años después.

Vida 
Siendo una de los seis hijos que Guillermo de Forez, 4º Conde de Albermarle y de Aumale, tuvo de su segundo matrimonio con Isabel de Redvers, luego Condesa de Devon y Señora de la Isla de Wight.

Matrimonio 
La reina Leonor, consorte de Enrique III de Inglaterra, arregló el matrimonio entre Aveline y su segundo hijo Edmundo de Inglaterra, primer conde de Láncaster, de 14 años. 

Leanor negoció con la madre de Aveline, Isabella y su abuela Amice, para asegurar la alianza. El 8 o 9 de abril de 1269, Aveline se casó con Edmundo en la Abadía de Westminster, el 9 de abril de 1269, a los 10 años de edad.

Dado que Aveline tenía sólo diez años, el matrimonio no se consuma hasta 1273, cuando ella cumplió los catorce. El matrimonio con la gran heredera, el ya rico Edmundo esperaba ganar los condados de Devon y Aumale, así como los señoríos de Holderness y la Isla de Wight. Su último hermano sobreviviente, Thomas, murió en 1269, y ella heredó sus títulos, convirtiéndose en condesa de Aumale.

Sus tierras cayeron bajo la custodia del rey Enrique. Sin embargo, Aveline murió el 10 de noviembre de 1274 en Stockwell, Surrey, lo que impidió que Edmundo heredara las tierras. No tuvieron hijos.

Murió en 1274, a los 15 años de edad, sin descendencia de su matrimonio, aunque algunos historiadores aseguran que habría fallecido de parto o a consecuencia de un aborto. Aveline fue enterrada en la Abadía de Westminster, la primera tumba que se colocó en su nueva iglesia. El historiador Peter Coss ha llamado a las tumbas de ella y de Leonor de Castilla como "dos de las mejores efigies femeninas del siglo XIII".

Referencias

Enlaces externos

Bibliografía 
 
 
 

 
 

Condesas de Inglaterra
Forez
Inglesas del siglo XIII
Casa de Plantagenet
Sepultados en la abadía de Westminster